Њуман има више значења:
 Њуман (Илиноис)
 Њуман (Калифорнија)